Турниры по гандболу Всеафриканских игр — соревнования для национальных гандбольных сборных команд стран Африки, проводимые в рамках Африканских игр под эгидой Африканской конфедерации гандбола (САНВ) и Высшего совета спорта в Африке (CSSA).

Африканские (до 2007 — Всеафриканские) игры проводятся с 1965 года. С 1987 — раз в 4 года. Мужской гандбол включён в программу соревнований уже в 1965 году (I игры). Женский дебютировал на III играх в 1978 году.

В мужских турнирах 7 раз побеждали гандболисты Египта, четырежды — Алжир, один раз — Ангола. В женских турнирах 7 побед на счету сборной Анголы, по разу побеждали Алжир, Кот-д’Ивуар и Камерун.

Призёры Африканских игр

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)

Всеафриканские игры
Г